André Haudry (1688-1769), fermier général français ;
 Élisabeth Haudry (1727-1800), salonnière française ;
 André Haudry de Soucy (1765-1844), homme politique français ;
 Jean Haudry (1934), linguiste français.